Rebellatrix est un genre éteint de poissons à membres charnus rattaché à la famille des Rebellatricidae. 

Rebellatrix divaricerca est la seule espèce du genre et de la famille ; il a été décrit par Wendruff et Wilson en 2012.

Rebellatrix divaricerca a été découvert dans la  en Colombie-Britannique (Canada). Cette formation date du Trias inférieur, soit d'environ  (millions d'années).

Étymologie 
Le nom indique qu'il s'agit d'un « cœlacanthe rebelle » avec une nageoire caudale fourchue, semblable à celle d'un thon, unique chez les cœlacanthes.

Description 
Rebellatrix divaricerca pouvait atteindre  de longueur. La forme de sa queue en fait un nageur rapide, un prédateur à l'instar des requins.

Classification phylogénique 
Rebellatrix est le seul genre de la famille éteinte des Rebellatricidae :

Références taxinomiques

Notes et références 

Coelacanthiformes (nom scientifique)
Coelacanthiforme préhistorique
Poisson du Mésozoïque
Vertébré du Trias inférieur
Paléontologie au Canada
Taxon fossile décrit en 2012